Grace and Gratitude — двадцать первый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 25 августа 2006 года на лейблах ONJ Productions и EMI в Северной Америке. Альбом продавался исключительно в аптечной сети Walgreens, а вырученные средства были переданы в различные благотворительные организации.

Альбом был переиздан под названием Grace And Gratitude Renewed 14 сентября 2010 года, через четыре года после выхода оригинальной версии. В новом издании представлены новые версии треков «To Be Wanted», «I Will Lift Up My Eyes» и «Instrument of Peace» со специальными гостями, а также два новых трека: «Todah» и сингл «Help Me to Heal». Японское издание также включает в себя два бонус-трека из «розового» издания.

Список композиций

Примечания

Ссылки 



Альбомы Оливии Ньютон-Джон
Альбомы EMI Records